Philippe-Charles Pinel ou Charles-Philippe Pinel est un médecin français, né le  à Paris et mort le .

Biographie 
Philippe-Charles Pinel est le fils de Scipion Pinel et le petit-fils de Philippe Pinel.

Il était médecin de l'Assistance publique. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont un Manuel de médecine pratique, et était spécialisé dans l'électrothérapie.

Il fonda le premier institut électrothérapique de Paris, rue du Mont-Thabor.

Publications 
 25 avril 1892. Le Centenaire de la guillotine, Paris, Décembre, 1892.
 Inauguration de la statue de Pinel, 13 juillet 1885, Paris, Société anonyme des imprimeries réunies, 1885.
 Notice sur le traitement du choléra dans une division du bureau de bienfaisance, comparé au traitement du choléra dans les hôpitaux civils de Paris, Paris, Malteste, 1866.
 Maladies de la moelle épinière, leur traitement, Paris, Chaix, 1860.
 Considérations générales sur l'anatomie, la physiologie, et les affections morbides du nerf grand sympathique, Paris, Rignoux, 1858.
 Manuel de médecine pratique, avec le docteur Delbreuilh, Institut électrothérapique, sans date.

Références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1828
Naissance à Paris
Médecin français
Décès en mai 1895
Décès à 67 ans